Річна́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Річна вулиця — вулиця в місті Бердичів Житомирської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Васильків Київської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Мирноград Донецької області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
Річна вулиця — вулиця в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Річна вулиця — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
Річна вулиця — вулиця в місті Переяслав Київської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Самбір Львівської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Тернівка Дніпропетровської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Фастів Київської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Хуст Закарпатської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Хотин Чернівецької області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Червоноград Львівської області.
 Річна вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Річна вулиця — вулиця в місті Чернігів.
 Річна вулиця — вулиця в місті Шостка Сумської області.

Вулиці